Beishan ist:
 eine Teilwüste der Gobi, siehe dort;
 die Großgemeinde Beishan (北山镇) im Kreis Qingtian der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Beishan (Qingtian);
 die Gemeinde Beishan (北山乡) im Kreis Longhui der Provinz Hunan, siehe Beishan (Longhui);
 die Gemeinde Beishan (北山乡) im Autonomen Kreis Menyuan der Provinz Qinghai, siehe Beishan (Menyuan);
 die Gemeinde Beishan (北山乡) im Kreis Minhe der Provinz Qinghai, siehe Beishan (Minhe);
 das Straßenviertel Beishan (北山街道) im Stadtbezirk Chuanying der Stadt Jilin in der Provinz Jilin, siehe Beishan (Chuanying);
 das Straßenviertel Beishan (北山街道) im Stadtbezirk Xiangyang der Stadt Jiamusi in der Provinz Heilongjiang, siehe Beishan (Xiangyang);
 das Straßenviertel Beishan (北山街道) im Stadtbezirk Xinxing der Stadt Qitaihe in der Provinz Heilongjiang, siehe Beishan (Xinxing);
 das Dorf Beishan (北山村) im Straßenviertel Lufu des Autonomen Kreises Shilin der Yi in der Provinz Yunnan, siehe Beishan (Lufu);
 das Dorf Beishan (北山村) im Stadtbezirk Haitang der Stadt Sanya in der Provinz Hainan, siehe Beishan (Haitang).